Hammolen (Hoepertingen), een watermolen in Hoepertingen
 Hammolen (Kerkrade), een watermolen in Kerkrade